La forme normalisée des caractères chinois () est une norme définissant la forme des caractères chinois établie par le ministère de l’Éducation de la République de Chine.

Style de caractères chinois